Sharifabad, ancien nom du village d'Araks en Arménie
Sharifabad, un village du comté d'Ardakan, dans la province de Yazd en Iran